DSW steht als Abkürzung für:
 Deep South Wrestling, US-amerikanische Wrestling Promotion in Georgia
 Delta Schule Windhoek Delta School Windhoek, einzige deutschsprachige Regierungsschule in der namibischen Hauptstadt Windhoek
 Delta-Sigma-Wandler
 Deutsche Schule Washington in Washington D.C., USA
 Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V., größte deutsche Aktionärsvereinigung
 Deutscher Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität e.V., rechtsfähiger Verband zur Förderung gewerblicher Interessen
 Deutsche Sprachwelt, unabhängige, überregionale Zeitschrift für Sprachpflege
 Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, international tätige Entwicklungsorganisation
 Deutscher Schutz- und Wachdienst, Dienstleistungsunternehmen im Sicherheitsbereich
 Deutsche Solvay Werke, Chemieunternehmen
 Deutsches Sozialwerk (DSW) e. V., Hennef
 Deutsches Studentenwerk, Dachorganisation der Studentenwerke und zuständig für die Förderung der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Belange der Studenten
 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21), kommunales Unternehmen in Dortmund, zu 100 % im Besitz der Stadt Dortmund
 DSW 1912 Darmstadt, Darmstädter Schwimm- und Wassersport-Club 1912 e. V., Sportverein in Darmstadt, der sich hauptsächlich mit Wassersport beschäftigt
 geläufige Abkürzung für Doppelständerwand im Trockenbau
 Powiat Świdnicki (Niederschlesien) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung